Wojna żydowska (66–73) – konflikt zbrojny
 Wojna żydowska – dzieło Józefa Flawiusza

Strony ujednoznaczniające